Imersuaq bezeichnet:
 Imersuaq (Bucht, bei Kangeq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Imersuaq (Bucht, Qussuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Imersuaq (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Imersuaq (Fluss), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Imersuaq (Insel) (auch Qarliingajuup Avannarlersua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Imersuaq (See, Aasiaat), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Imersuaq (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland